John Holloway – sociologo e giurista irlandese
John Holloway – direttore d'orchestra e violinista britannico
John Holloway – poeta britannico
John Holloway – multiplista britannico
John Holloway – ammiraglio britannico della Royal Navy tra il 1760 e il 1810